Clydesdale kan syfta på:

 Clydesdale, Blacktown – i Blacktown, New South Wales, Australien
 Clydesdale (dal) – en dal i Skottland
 Clydesdale (distrikt), Skottland
 Clydesdale (efternamn)
 Clydesdale (hästras) – en hästras från som ursprungligen kommer från Skottland
 Clydesdale, Kanada – en ort i Nova Scotia, Kanada
 Clydesdale, Nya Zeeland – en ort i Manawatu, Nya Zeeland
 Clydesdale, Singleton – en ort i Singleton Council, New South Wales, Australien
 Clydesdale, Sydafrika – en ort i KwaZulu-Natal, Sydafrika
 Clydesdale, Victoria – en ort i Hepburn, Victoria, Australien